I FIBA EuroBasket Women Under 20 sono una competizione cestistica a cadenza annuale organizzata dalla FIBA Europe, e riservata alle Nazionali under 20.

La prima edizione del torneo è stata organizzata nel 2000 e dal 2004 si svolge a cadenza annuale. Le prime tre edizioni, dopo le qualificazioni, erano formate da 12 squadre divise in due gironi all'italiana da sei squadre, dove le prime quattro si affrontano dai quarti di finale, in sfide incrociate. La penultima contro l'ultima dell'altro girone stabilivano il resto della classifica.

Dall'edizione del 2005, spariscono le qualificazioni, le partecipanti diventano 16, divise in quattro gironi all'italiana da quattro squadre dove al secondo turno, altri gironi all'italiana stabilivano le finaliste o, dal 2009, i quarti di finale, non solo per la squadra campione, ma anche per il resto dalla classifica in modo che le ultime tre retrocedano in "Divisione B". 

Dal 2016, le sedici partecipanti divise in quattro gironi da quattro squadre, passano tutte agli ottavi di finale, a sfide incrociate fino alle finali che determinano campione e tre retrocessioni in "Divisione B".

Albo d'oro

Medagliere per nazioni

Dettagli sui piazzamenti

Note

Collegamenti esterni